Тама́ра Ро́хо (, род. 17 мая 1974 года в Монреале) — испанская артистка балета, танцевавшая преимущественно в Великобритании. В 2012—2022 годах руководила труппой Английского национального балета. С 2022 года — руководитель Балета Сан-Франциско.

Биография 
Тамара Рохо родилась в Канаде. Родители вернулись в Испанию, когда ей было 4 месяца. В 1983—1991 годах Тамара училась в балетной школе , позднее также занималась у  и Ренато Парони. В 1991 году была принята в состав балетной труппы Виктора Ульяте, где танцевала до 1996 года. В 1994—1997 годах работала в , с 1997 года — в труппе Английского национального балета. С 2000 по 2013 год была солисткой Королевского балета в Лондоне.

С сентября 2012 года Тамара Рохо — директор Английского национального балета.

Продолжив образование, получила в 2016 году диплом с отличием в Университете короля Хуана Карлоса. Является бакалавром танца, магистром сценических искусств и доктором философии в области исполнительских искусств.

Постановки 
 25 мая  — «Золушка» Сергея Прокофьева, Шведская королевская опера, Стокгольм. Музыкальный руководитель постановки — Гэвин Сазерленд, оформление и костюмы — Кристиан Лакруа, световые проекции — Тобиас Рилендер. Первые исполнители: Золушка — Мадлен Ву, Принц — Джанмарко Романо.

Признание 
 1994 — Гран-при среди женщин и Золотая медаль города Парижа, Международный конкурс артистов балета в Париже
 1996 — Первая премия итальянских критиков «Лучшему танцовщику года»
 2000 — Премия театра Баркли за выдающиеся заслуги в области танца
 2002 — Премия Общества британских балетных критиков, 
 2004 — Премия Леонида Мясина
 2005 — Премия Принца Астурийского
 2007 — Приз города Мадрида за исполнительское мастерство
 2008 — Приз «Бенуа танца», Международная медаль Мадрида за заслуги в области искусства
 2010 — Премия Лоренса Оливье за лучшую танцевальную постановку («Голдберг: проект Брандструпа и Рохо», совместно с хореографом Кимом Брандструпом)
 2011 — Командор 1 класса ордена Изабеллы Католической
 2012 — Золотая медаль за заслуги в области искусства, Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди
 2013 — Приз Фонда банка Сантандер за развитие испано-британских отношений
 2016 — Командор Ордена Британской империи

Примечания

Ссылки 
 Tamara Rojo, English National Ballet
 Па-де-де из балета «Маргарита и Арманд» в исполнении Тамары Рохо и Сергея Полунина // Королевский балет, 2013 год.

Женщины-хореографы
Руководители Английского национального балета
Руководители Балета Сан-Франциско
Балерины — лауреаты приза «Бенуа танца»
Лауреаты Британской театральной премии